Vain steht für:
 Vain (Band), eine Hard-Rock-Band

Vain ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Vain (* 1993), monegassischer Bobfahrer
 Georg Vain (1898–?), estnischer Fußballspieler

VAIN steht für:
 Vaginale intraepitheliale Neoplasie

Siehe auch:
 Vane
 Veyne

Abkürzung